Deux navires de la Marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Kya :
 Le KNM Kya, ex-Unterseeboot 926, un U-Boot de type VIIC ayant servi dans la Kriegsmarine lors de la Seconde Guerre mondiale. Remis en service par la Marine royale norvégienne sous le nom de KNM Kya (S-307) le 10 janvier 1949, il a servi jusqu’en 1964.
 Le KNM Kya (S-317), un sous-marin de  lancé en 1964.

Notes et références